Colombia
 El Cerrito – comune del dipartimento di Valle del Cauca

Stati Uniti d'America
 El Cerrito – città della Contea di Contra Costa, California
 El Cerrito – census-designated place della Contea di Riverside, California

Pagine correlate 
Cerrito